«La Concha» puede referirse a:

España 
 La Concha (C.P. 39728), localidad del municipio de San Roque de Riomiera, Cantabria.
 La Concha (C.P. 39593), localidad del municipio de Valdáliga, Cantabria.
 La Concha (C.P. 39690), localidad del municipio de Villaescusa, Cantabria.

 Virgen de la Concha, advocación de la Virgen María, patrona de la provincia de Zamora, Castilla y León.
 Bahía de La Concha en San Sebastián, País Vasco.
 Playa de La Concha, .

México 
 La Concha (C.P. 44740), localidad del municipio de Peñón Blanco, Durango.
 La Concha (C.P. 27106), localidad del municipio de Torreón, Coahuila.

Venezuela 
 Pico La Concha.